Moutiers (Eure-et-Loir)
 Moutiers (Ille-et-Vilaine)
 Moutiers (Meurthe-et-Moselle)
in samenstellingen:
Moûtiers, Savoie
Mouthier-Haute-Pierre, Doubs

Moutiers-au-Perche, Orne
Moutiers-en-Puisaye, Yonne
Moutiers-les-Mauxfaits, Vendée
Moutiers-Saint-Jean, Côte-d'Or
Moutiers-sous-Argenton, Deux-Sèvres
Moutiers-sous-Chantemerle, Deux-Sèvres
Moutiers-sur-le-Lay, Vendée

ook:
gemeenten met de naam Les Moutiers 
gemeenten met de naam Moutier